Олександрівське водосховище — водосховище в Україні, в Харківській області, на річці Мерчик.
 Олександрівське водосховище — водосховище в Україні, в Миколаївській області, на річці Південний Буг.